Termin ECTA ima više značenja.

 Diaminobutirat acetiltransferaza, enzim
 Evropska kompetitivna telekomunikaciona asocijacija, ()